Ovaticoccus är ett släkte av insekter. Ovaticoccus ingår i familjen filtsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Filtsköldlöss
Ovaticoccus